Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2006 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2006) werd van 21 tot en met 29 oktober 2006 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg.

Mario Ančić won het toernooi. Hij versloeg in de finale Thomas Johansson.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

* opgave/walk-over

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2006